Zur Qualifikation zum Swiss Ice Hockey Cup 2016/17 waren Mannschaften aus der 1., 2. und 3. Liga der Schweizer Regio League zugelassen. Aus jeder Regionalgruppe konnten sich drei Mannschaften qualifizieren. Zusätzlich qualifizierte sich der Amateur-Schweizermeister der Saison 2015/16 für den Hockey Cup.

Region Ostschweiz

Teilnehmer 
Insgesamt nahmen 36 Mannschaften aus der Region Ostschweiz teil. Die aktuellen Mannschaften der 1. und 2. Liga sowie die vier amtierenden Regionalmeister der 3. Liga spielten um die drei Startplätze. Die fett markierten Mannschaften haben sich für den Hauptwettbewerb qualifiziert.

Turnierplan 
In der Region Ostschweiz wurden vier Qualifikationsrunden (Phasen genannt) gespielt. In der Ersten Phase spielten die Teams aus der 2. und 3. Liga gegeneinander. Ab Phase Zwei stiegen die Mannschaften aus der 1. Liga in den Wettbewerb ein.

Region Zentralschweiz

Teilnehmer 
Die aktuellen 11 Mannschaften der 1. Liga spielten um die drei Startplätze. Die fett markierten Mannschaften haben sich für den Hauptwettbewerb qualifiziert.

Turnierplan 
In der Region Zentralschweiz wurden zwei Qualifikationsrunden (Phasen genannt) gespielt. Der EHC Adelboden hatte in der ersten Phase ein Freilos.

Region Suisse Romande/Westschweiz

Teilnehmer 
Die 11 der aktuellen 12 Mannschaften der 1. Liga spielten um die drei Startplätze. Die fett markierten Mannschaften haben sich für den Hauptwettbewerb qualifiziert.

Turnierplan 
In der Region Suisse Romande/Westschweiz wurden zwei Qualifikationsrunden (Phasen genannt) gespielt. Der HC Franches-Montagnes hatte in der ersten Phase ein Freilos.

Weblinks 
 Homepage des Swiss Ice Hockey Cup auf swissicehockeycup.ch
 Qualifikation für die Teilnahme am SIHC 16/17 auf sihf.ch

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Eishockeywettbewerb in der Schweiz
Eishockeysaison 2015/16